Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 181001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 9 lutego 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

181001-181100

181101-181200

181201-181300

181301-181400

181401-181500

181501-181600

181601-181700

181701-181800

181801-181900

181901-182000

Przypisy 

Lista planetoid 181001-182000